MTD peut être l'abréviation de : 
 Month-to-date, une expression anglaise utilisée, notamment en finance, pour désigner le mois en cours (voir également YTD) ;
 Meilleure technique disponible, dans l'Union européenne ;
 Maximum Tolerated Dose, la dose maximale tolérée d'un médicament chez un patient avant l'apparition d'effets indésirables inacceptables ;
 , un fabricant d'outils de jardinage motorisés.